Edward Johnson (1816–1873) – amerykański generał
 Edward Johnson (1878–1959) – kanadyjski tenor
 Eddie Johnson (1919–1974) – amerykański kierowca wyścigowy
 Eddie Johnson „Fast Eddie” (1955–2020) – amerykański koszykarz
 Eddie Johnson (ur. 1959) – amerykański koszykarz
 Eddie Johnson (ur. 1984) – amerykański piłkarz